Ministerstwo Hutnictwa (1952–1957)
 Ministerstwo Hutnictwa (1976–1981)

Zobacz też 
 Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego